Partido Socialista er det spanske ord for "Socialistpartiet" og er navnet på flere politiske partier:
Partido Socialista (Argentina)
Partido Socialista (Portugal)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)